Париж 1878 — 2-й международный шахматный турнир, проходивший с 18 июня по 31 июля в Париже.

 2 круга
 12 участников 

Контроль времени: 15 ходов в час. При дележе призовых мест проводились матчи до двух побед. 

В матче за 1-е место Цукерторт выиграл у Винавера — 3 : 1 (+2 −0 =2); в матче за 4-е место Дж. Макензи выиграл у Г. Берда — 2 : 0.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Париж (шахматный турнир)
1878 год в шахматах